Суперку́бок Киргизии по футбо́лу 2014 — четвёртый розыгрыш Суперкубка Киргизии, футбольного трофея, разыгрываемого между чемпионом и обладателем Кубка Киргизии предыдущего сезона. В данном розыгрыше, так как ошский «Алай» сделал в прошлом сезоне «золотой дубль», выиграв и чемпионат, и кубок, он встречался с серебряным призёром прошлого чемпионата — бишкекским «Дордоем».

Матч прошёл 24 февраля 2014 года в Бишкеке. Обладателем трофея в третий раз подряд стал футбольный клуб «Дордой», одержавший крупную победу 3:0.

Соперники и стадион 
Впервые в истории турнира в нём встречались «Алай» и «Дордой». Для «Алая» участие в матче Суперкубка стало первым в истории, «Дордой» же участвовал во всех трёх предыдущих розыгрышах, два из которых выиграл.

Игра проводилась на стадионе «Дордой» в Бишкеке. При этом номинальным хозяином поля считался «Алай».

Подробности

См. также 
 Суперкубок Киргизии по футболу
 Чемпионат Киргизии по футболу 2014
 Кубок Киргизии по футболу 2014

Примечания

Ссылки 
 «Дордой» выиграл Суперкубок
 Суперкубок Кыргызстана. Суперкубок Кыргызстана разыграют 24 марта в Бишкеке
 «Дордой» выиграл Суперкубок Кыргызстана по футболу-2014 (фото)

Футбол в Азии в 2014 году
Спорт в Киргизии в 2014 году
Суперкубок Киргизии по футболу
Март 2014 года
События 24 марта
Спортивные соревнования в Бишкеке